Johann Heckel kan syfta på följande personer:

* Johann Adam Heckel (1812–1877), tysk musikinstrumentmakare (som tillsammans med Carl Almenräder grundade Almenräder und Heckel, föregångare till Wilhelm Heckel GmbH)
 Johann Christoph Heckel (1747–1798), tysk luthersk teolog
 Johann Jakob Heckel (1790–1857), österrikisk iktyolog